Les Amis peut désigner :

Cinéma 

 Les Amis (), film américain de D. W. Griffith sorti en 1912 ;
 , court métrage de Hiroshi Shimizu sorti en 1940 ;
 Les Amis, film français de Gérard Blain sorti en 1971.

Théâtre 

  (), pièce de théâtre d'Arnold Wesker produite en 1970 ;
  (), pièce de théâtre d'Kōbō Abe produite en 1967.

Voir aussi